Девід Бен-Цві (* 1974) — американський математик.
 Єва Бен-Цві (* 1874) — ізраїльська співачка і піаністка.
 Зеєв Бен-Цві (1904—1952) — ізраїльський скульптор.
 Іцхак Бен-Цві (1884—1963) — ізраїльський політичний та державний діяч, президент Ізраїлю (1952—1963).
 Рахель Янаїт Бен-Цві (1886—1979) — ізраїльська письменниця, освітня діячка, лідерка соціалістичного сіонізму. Провідна активістка «ішуву» Палестини та Ізраїлю. Лауреатка премії Ізраїлю (1978).
єврейські прізвища